

Muziek 
West (Lucinda Williams), album van Lucinda Williams
West (Mark Eitzel), album van Mark Eitzel

Personen 

Adam West, Amerikaans acteur
Albert West, Nederlandse zanger en producer
Brian West, Australisch componist, muziekpedagoog en dirigent
Charlie Haden & Quartet West
Corinne West
Dead Rock West
Diesel Park West
Dottie West, Amerikaanse zangeres
Due West
East Meets West
Geoffrey West, Brits theoretisch natuurkundige
Hammond and West
Jesse West
John West
Kanye West, Amerikaanse rapper
Keith West
Leslie West
Lizzie West
Mae West, Amerikaanse actrice, scenariste, toneelschrijfster en sekssymbool
Maura West, Amerikaanse actrice
Monica West
Rudi West, Nederlands acteur
True West
Vanessa West, Amerikaanse schaakster
YaDonna West

Plaatsen 
West ('s-Hertogenbosch), een stadsdeel van 's-Hertogenbosch
West (Mississippi) (Verenigde Staten)
West (Texas) (Verenigde Staten)
West (Utrecht)
West (Veenendaal)
West-Terschelling, de hoofdplaats van Terschelling

Overige 

West (het westen), een van de vier windrichtingen
West (sigarettenmerk), Duits sigarettenmerk
West (2007), film uit 2007
West (Hoorn), straat in Hoorn, Noord-Holland
H West BV, bierbrouwerij in Maarssen
West (Rwanda), de Westelijke provincie van Rwanda

Zie ook 
 De West (doorverwijspagina)